Le Impact X Division Championship est un championnat de catch appartenant à la fédération Impact ! Wrestling. Le titre est intronisé pour la première fois à la TNA le  pendant le second show de la TNA. Chris Sabin détient le record du plus de règne.

Historique du titre

Liste des règnes

Liste des règnes combinés

Liens externes

Références 

Championnat de catch (TNA)